Lamar kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lamar (Arkansas)
Lamar (Colorado)
Lamar (Missouri)
Lamar (Nebraska)
Lamar (Oklahoma)
Lamar (South Carolina)